Ева́ Грин (, произн. ; род. 6 июля 1980, Париж, Франция) — французская актриса театра, кино и телевидения, модель.

Актёрскую карьеру Ева Грин начинала в театре, затем состоялся её кинодебют в драме Бернардо Бертолуччи «Мечтатели» (2003). Мировую известность получила, сыграв роль Сибиллы, королевы Иерусалима в историческом эпосе Ридли Скотта «Царство небесное» и девушку Джеймса Бонда Веспер Линд в боевике «Казино „Рояль“» (2006).

С 2006 года Грин снимается в независимом кино: «Трещины» (2009), «Чрево» (2010) и «Последняя любовь на Земле» (2011). Она появилась в телесериале «Камелот» (2011), а также в широкоэкранной адаптации Тима Бёртона «Мрачные тени» (2012). В 2014 году она исполнила роли Артемисии в «300 спартанцев: Расцвет империи» и Эвы Лорд в сиквеле Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса «Город грехов 2». Также она снималась в фильме «Дом странных детей мисс Перегрин» (2016) режиссёра Тима Бёртона.

Сыгранная ею роль Ванессы Айвз в драматическом сериале канала Showtime «Страшные сказки» (2014—2016) принесла ей номинацию на премию «Золотой Глобус» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале на 73-й церемонии вручения премии Золотой Глобус в 2016 году.

В 2007 году Ева Грин была удостоена специальной награды BAFTA в номинации «Восходящая звезда». Весной 2018 года Грин стала кавалером () ордена Искусств и литературы, который она получила от министерства культуры Франции.

Имя 
В русскоязычных СМИ устоялся вариант написания имени «Ева Грин». В англоязычном интервью о фильме «300 спартанцев: Расцвет империи» актриса, цитируя СМИ, произносит своё имя на английском языке как «Эва Грин», играя на созвучии со словом «evergreen» ().

Портал «Evagreenweb» публикует отдельную статью, посвящённую имени актрисы и его произношению. По сведениям сайта, фамилию следует произносить как «grain» или «Greyne», так как слово происходит от шведского «gren», что означает «ветка [дерева]».

Ранние годы и образование 
Ева Грин родилась в Париже на две минуты раньше сестры-двойняшки Джой. Отец Евы — Вальтер Грин, наполовину швед, наполовину француз по происхождению, работает стоматологом. Мать — известная актриса, алжирская француженка еврейского происхождения Марлен Жобер, в последнее время занимающаяся детской литературой. Дядя Евы — известный кинооператор Кристиан Бергер, тётя — актриса Марика Грин. Грин описала свою семью как «буржуазную» и сказала, что её сестра очень отличается от неё.

Грин училась в Американском университете в Париже, учреждении, специализирующимся на изучении английского языка. В университете Грин была тихой девочкой и интересовалась египтологией после посещения Лувра в возрасте 7 лет. В 14 лет, увидев Изабель Аджани в фильме «История Адели Г.» (1975), Ева решила стать актрисой. Её мать изначально опасалась, что актёрская карьера была бы слишком трудна для неё, но потом поддержала решение дочери.

В возрасте 17 лет Ева покинула Францию, чтобы попрактиковаться в английском языке в Рамсгите, графство Кент, а затем вернулась в Париж, где продолжила обучение в американской школе. В период с 1997 по 2000 год Ева обучалась в ряде других престижных европейских и американских университетов на курсах актёрского искусства и режиссуры (Школа Святого Павла в Париже, Академия драматического искусства Уэбер Даглас в Лондоне, Школа искусств Тиш при Нью-Йоркском университете).

Карьера

Театр и кино 
После окончания образования Грин вернулась в Париж, чтобы начать актёрскую карьеру. Первыми шагами Евы как актрисы были роли в нескольких театральных постановках, таких как La Jalousie en Trois Fax (2001), за которую она была номинирована на премию Мольера, и Turcaret (2002). Как позже признавалась актриса, при посещении театральной школы она всегда играла отрицательных персонажей. «Это отличный способ справиться с повседневными эмоциями».

Именно в театре её и заметил культовый режиссёр Бернардо Бертолуччи, впоследствии назвавший Грин «красивой до неприличия». Он пригласил Еву для участия в свой фильм «Мечтатели». Сверхоткровенная в плане наготы роль Изабель, избалованной парижанки, увлекающейся кино и сексуальными экспериментами с застенчивым американцем и своим собственным братом, мгновенно привела Еву к славе.

Критики хвалили игру Грин, некоторые из них даже сравнивали её с Лив Тайлер. После выхода драмы Грин рассказывала в интервью газете The Guardian, что агент и родители уговаривали её не сниматься в фильме, поскольку они опасались, что Еву может ожидать «такая же судьба, как Марию Шнайдер». Та получила травматический опыт во время съёмок драмы «Последнее танго в Париже». Сама Грин в процессе съёмок обнажённых и сексуальных сцен чувствовала себя комфортно, но была смущена, когда её семья посмотрела фильм.

После фильма «Мечтатели» Ева снялась в ещё одном французском фильме «Арсен Люпен», в котором она исполнила роль Клариссы, кузины и любовницы главного героя. Несмотря на симпатию к своей героине, Грин заявляла, что предпочла бы играть более сложных персонажей. Далее ей последовало предложение съёмок в Голливуде.

Дебютом Евы Грин в голливудском кино стала масштабная постановка режиссёра Ридли Скотта «Царство небесное» (2005). Актриса сыграла королеву Сибиллу Иерусалимскую, в которую влюблён крестоносец Балиан (Орландо Блум). Для получения роли актрисе пришлось шесть раз проходить кинопробу, и она была нанята только за неделю до начала съёмок фильма. Грин назвала этот процесс «напряжённым и захватывающим».

Также Ева, впечатлённая неоднозначностью фильма, была разочарована слишком малым присутствием её героини на экране. Вскоре после добавления сложных сюжетных сцен её персонажа в режиссёрскую версию Грин была удовлетворена. Историческая драма была смешанно встречена критиками, однако актёрским составом они были впечатлены. Стефани Захарек из Salon.com похвалил её выступление и сказал:

Она не вполне понимает, что делать с напыщенными фразами своей героини, но держится так царственно, что вы не заметите подвоха.

Нив Пирс из BBC, однако, назвал её героиню «хромающей».

В дальнейшим Ева Грин являлась кандидатурой на роли в фильмах «Преданный садовник» и «Чёрная орхидея», однако роли достались другим актрисам.

Следующий фильм актрисы — боевик «Казино „Рояль“», где она перевоплотилась в легендарную девушку Бонда Веспер Линд: продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, решившие «обновить» сериал о знаменитом агенте 007, предпочли Еву другим звёздам. Грин предложили роль в середине 2005 года, но та первоначально отказалась.

Позже она перечитала сценарий, обнаружила, что характер Веспер гораздо глубже других девушек Бонда, и согласилась сниматься. Актёрская работа Грин была хорошо принята: Entertainment Weekly назвал её четвёртой «лучшей девушкой Бонда всех времён», а IGN назвал её «лучшей роковой женщиной». За роль Веспер актриса в 2007 году была удостоена премии Empire и номинации на «Сатурн». В том же году на церемонии вручения премии BAFTA она выиграла награду в номинации «Восходящая звезда» за творческие достижения на протяжении всего года.

В 2007 году Ева Грин снялась в экранизации фантастической сказки «Золотой компас», первой части популярного книжного сериала «Тёмные начала» Филипа Пулмана. Она сыграла роль королевы ведьм Серафины Пеккалы. Из-за боязни высоты актриса отказалась в последний день съёмок переснимать сцены, когда у неё возникли проблемы с ремнём безопасности.

В этом же году она рассматривалась на роль в фильм «Семейная тайна», которая в итоге досталась другой французской актрисе Сесиль де Франс. Кроме этого, она планировала получить главную роль в драме «Антихрист» режиссёра Ларса фон Триера. Триер утверждал, что Грин была согласна сниматься в фильме, но её агенты не разрешили подписать контракт.

Англо-французская актриса Шарлотта Генсбур впоследствии получила роль. Грин позже сказала, что она была в хороших отношениях с Триером, «но тогда мы начали говорить о наготе, сексе и так далее. Разговор зашёл слишком далеко… Это была моя мечта работать с ним, но это стыд, что это было на этом фильме, что это почти произошло. Я уверена, что не стою того, чтобы работать в этом фильме».

В 2009 году Грин появилась в фильме «Франклин», где она сыграла роль девушки Эмилии, страдающей раздвоением личности. Актёрская игра Грин была прохладно встречена критиками: Дерек Элли (Variety) оценил актёрский состав как слабый, заявив, что «Грин не смогла ярко показать её двойную роль». В этом же году она снялась в независимом фильме «Трещины», где она исполнила роль преподавательницы Мисс Джи, опекавшей шестерых девочек в школе-интернате.

В 2011 году Ева Грин работала в телесериале «Камелот», где она предстала в образе феи Морганы. Грин сказала про свою героиню: «Это такая символическая история, и у вас есть 10 эпизодов, чтобы изучить персонажа. Это не роль подруги, которую вы могли бы играть в кино. Это реальный напористый характер».

В этом же году Грин получила роль ведьмы Анжелики Бушар в трагикомедии «Мрачные тени», где её партнёром по съёмочной площадке стал Джонни Депп. Именно из-за этого фильма появились слухи о романе Грин и Деппа, вследствие чего тот расстался с Ванессой Паради. Сама Ева опровергала эту информацию.

В период с мая 2014 по 2016 год Грин снималась в американско-британском телесериале в жанре хоррор-триллера канала «Showtime», «Страшные сказки» (2014—2016), в роли Ванессы Айвз. Эта роль принесла ей номинацию на премию «Золотой глобус». В 2014 году она сыграла роль Принцессы в драматическом вестерне датского режиссёра Кристиана Левринга «Спасение», удостоившись восторженных отзывов со стороны критиков, сравнивших её с Хеленой Бонэм Картер, а также роль Эвы Лорд в триллере Фрэнка Миллера «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать».

В 2016 году Грин снялась в фильме «Дом странных детей мисс Перегрин», основанном на романе 2011 года Ренсома Риггза «Дом странных детей».

Карьера модели 
В качестве модели Ева Грин сотрудничала с такими известными фирмами, как Lancôme, Emporio Armani, Christian Dior, L’Oréal. Кроме того, её можно увидеть в видеорекламах пива Heineken и духов Midnight Poison. Появлялась на обложках многочисленных журналов, в том числе L'Officiel, MAX, GQ, Vogue и других.

В СМИ 

В 2007 году Грин была объявлена шестой самой сексуальной кинозвездой всех времен по версии журнала Empire. Empire также поставил её героиню Веспер Линд на 9 место в списке самых сексуальных героинь в истории кино. В 2011 году «Los Angeles Times Magazine» дал Грин 18 место из 50 в списке самых красивых женщин в кино. В 2012 году она получила 57 место в чарте «AfterEllen Hot 100». В апреле 2012 года «Shalom Life» поставил её на 2 место в списке «50 самых талантливых, умных, смешных и красивых евреек мира».

Отзывы критиков 
Корреспондент «The Telegraph» Анне Биллсон пишет: «Игра Грин настолько потрясающая и впечатляющая, что вне зависимости от персонажа от неё просто невозможно отвести взгляд». Портал «ContactMusic» называет актрису «красивой, талантливой, с чертовским чувством юмора» и объясняет, почему её невозможно не любить.

Личная жизнь 
После знакомства с Мартоном Чокашом на съёмочной площадке фильма «Царство небесное» Ева встречалась с ним на протяжении 5 лет. В 2009 году они объявили о своём разрыве.

Когда люди впервые знакомятся со мной, они находят меня очень холодной. Я держу себя на расстоянии — и я думаю, вот почему меня так тянет к актёрскому мастерству. Это позволяет мне носить маску.

Грин выразила заинтересованность в возвращении в театр. Она рассказала, что не планирует работать в Голливуде: «Проблема с Голливудом в том, что киностудии очень влиятельные; они влияют гораздо сильней, чем режиссёры. Моя цель на данный момент просто найти хороший сценарий». Она добавила, что в Голливуде ей наверняка предложат роли роковых женщин. Грин поддерживает ЮНИСЕФ. Она выражала интерес к таксидермии и энтомологии. Она коллекционирует консервированные черепа и насекомых.

В 2014 году после роли белой ведьмы в сериале «Страшные сказки» она рассказывала о своей духовной стороне. Грин отметила, что, хотя она и не религиозна, она верит в сверхъестественное. «Существуют силы, да — я не религиозна, но я верю в то, что существует что-то иное», — сообщила она прессе.

В 2007 году Грин была признана шестой сексуальной кинозвездой всех времён по версии журнала Empire. В 2011 году по версии Los Angeles Times Грин заняла 18 место в списке 50 самых красивых женщин в кино.

Фильмография

Награды и номинации 
Список приведён в соответствии с данными сайта IMDb.com.

Примечания 

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели Франции
Киноактрисы Франции
Выпускники Американского университета Парижа